Alessandro Romani – militare italiano
 Alessandro Romani – pittore italiano